Екс-Нуле́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північ від Парижа, 35 км на південний захід від Лілля, 16 км на північ від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1471 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3702,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Екс-Нулетт на сайті французького Національного інституту географії
 Екс-Нулетт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Екс-Нулетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале